Ofensiva talibã no Afeganistão em 2012
Ofensiva talibã no Afeganistão em 2013
Ofensiva talibã no Afeganistão em 2016
Ofensiva talibã no Afeganistão em 2021